Губной орга́н — группа многоствольных духовых музыкальных инструментов, каждый ствол которых снабжён свободно проскакивающим язычком, являющимся источником первичных звуковых колебаний.

Разновидностью губных органов иногда могут называться губные гармоники (пневматические музыкальные инструменты).

Виды 
С расположением трубок:
 Круговым: китайский шэн, японский сё.
 Параллельным: лаосский кхэн, китайские хулусы.
 Крестообразным: кхим самроу (народов северо-восточных горных районов Камбоджи), келури (даяков острова Борнео).

Примечания

Литература